Ла-Фуэнте-де-Сан-Эстебан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро. Занимает площадь 77,04 км². Население — 1453 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается святой эстебан (3 де агосто).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки